Le Boudin sacré est la première saison du feuilleton radiophonique français Signé Furax et fait suite à la série Malheur aux Barbus! diffusée sur une station concurrente cinq ans auparavant. 

  

Elle a été rééditée dans les années 1980 par la société Ofredia sur cassette audio. Cette version comportait tous les épisodes dans leur intégralité, génériques quotidiens compris. Il manquait tous les épisodes multiples de 7 qui étaient les résumés de la semaine diffusés chaque dimanche. 

Elle a ensuite puis a été rééditée sous forme d'un coffret de 15 CD audio dans une version expurgée par Jacques Pessis qui a choisi, pour faire tenir l'histoire dans 15 CD d'éliminer toutes les allusions aux actualités de l'époque, aux circonvolutions qui n'étaient pas en lien direct avec le scenario. 

Le Boudin Sacré met en scène les personnages principaux des aventures précédentes de Furax diffusées sur une autre station, Malheur aux Barbus!. 

Les saisons suivantes, les aventures des héros principaux reprennent dans "La lumière qui éteint", "Le gruyère qui tue" et "Le Fils de Furax".

Trame de l'histoire

Les principaux monuments de France (l'obélisque de la Concorde, le Lion de Belfort de la place Denfert-Rochereau, les grilles de la Place Stanislas à Nancy, l'arc de triomphe d'Orange...) ont disparu et ont été remplacés par des imitations portant la mention « Signé Furax ». Le commissaire Fouvreaux de la DDT (Défense Divisionnaire du Territoire) et le commissaire Socrate de la Police Judiciaire mènent l'enquête. Ils font appel à Black et White, deux détectives privés, incarnés respectivement par Pierre Dac et par Francis Blanche, héros de la première saison de Malheur aux Barbus, pour résoudre le mystère de ces disparitions. Ils se trouvent rapidement confrontés à l'ignoble Klakmuf et au tueur Grougnache, deux membres de la secte des Babus.

Durant leur quête, les héros, aidés de Théo Courant, Carole Hardy-Petit et du professeur Hardy-Petit, ainsi que d'Asti Spumante et de Maurice Champeaux dit Maurice La Grammaire, découvriront que les monuments ont été réduits puis enlevés par un mystérieux appareil, l'extrapolateur de densité. Leur périple les mènera à la poursuite des monuments dans la région parisienne, puis à Madagascar et dans l'océan Indien, jusqu'au Filekistan, le pays des Babus. Là-bas, ils devront remonter le temps jusqu'au siège de Sébastopol, pendant la Guerre de Crimée, pour déjouer les plans de domination du monde des Babus.

Principaux personnages et interprètes

Notes et références

Sources
 Adaptation en CD de la saison 1 de Signé Furax, 15 CD (11 sous-parties par CD) chez E.P.M. musique 

Programme en épisodes
Émission de radio depuis la France
Émission de radio en français
Fiction radiophonique
Ancienne émission d'Europe 1
Émission de radio créée en 1956
Émission de radio disparue en 1957